212 é o décimo álbum (o nono de estúdio) do guitarrista estadunidense Neil Zaza. Foi lançado em 2011.

Faixas

 Magnus 212
 Go!
 King of the World
 Is This Wonderland?
 To the Moon and Back
 Baroque Sky
 If This is Goodbye
 Wild Horses
 The Beauty
 Take On Me (Bonus Track)
 Message in a Bottle (Bonus Track)

Personnel

Neil Zaza- Guitars, Bass, Keyboards, Mandolin, Programming
Garrett Janos- Drums
Fabio Colella- Drums on 6,7
Walter Cerasani- Bass on 3,5,6,7
Todd Rogers- Hammond B3, Piano
Brian Campbell-Additional Guitars on 9
Timothy M Bradford- Piano on 5

Álbuns de 2011
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza